Codo peut désigner :
 Codó, ville brésilienne de l'État du Maranhão ;
 Codo, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon ;
 Coalition démocratique de l'opposition (CÓDÓ), parti politique santoméen.

Homonymie de toponyme